L'edizione 2007 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Nybergsund-Trysil, Hødd, Sandnes Ulf e Alta.

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Note

Collegamenti esterni
Risultati e statistiche del gruppo 2, del  e del  su Fotball.no

Calcio nel 2007
Campionato norvegese di calcio